Parc Saint-Pierre est le nom de plusieurs parcs :
Le parc Saint-Pierre à Amiens, en France.
Le parc Saint-Pierre à Pointe-des-Cascades, au Canada.